Дуфф:
 Дуфф Неистовый — король Шотландии.
 Дуфф — музыкальный инструмент.